Кармалюкі́вська сільська́ ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Кармалюківська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район

 Кармалюківська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України